Dans la jungle des villes peut désigner plusieurs œuvres artistiques : 
Dans la jungle des villes : une pièce de théâtre de Bertolt Brecht écrite en 1921
Dans la jungle des villes : un album du groupe Aut'Chose paru en 2001